Dejan Varl (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène devenu entraîneur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1992 au HK Jesenice dans le championnat slovène. En 2006, son club intègre le Championnat d'Autriche de hockey sur glace.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors de 1995 à 2008.

Trophées et honneurs personnels 
EBEL
 2007-2008 : Sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 16|| 2|| 3|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HK Jesenice|| Alpenliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 1998-1999|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 28|| 3|| 7|| 10|| 57|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HK Jesenice|| Interliga|| || || || || || || || || || 
|-
| 1999-2000||Mustangs de Phoenix || WCHL|| 45|| 2|| 10|| 12|| 55|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| HK Jesenice|| Ligue slovène|| 16|| 13|| 16|| 29|| 8|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HK Jesenice|| Interliga|| 16|| 13|| 16|| 29|| 8|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK Jesenice|| Interliga|| 14|| 6|| 10|| 16|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HK Jesenice||Ligue slovène || 14|| 4|| 15|| 19|| 18|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Jesenice|| Interliga|| 16|| 8|| 9|| 17|| 51|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| HK Jesenice||Ligue slovène || 23|| 9|| 27|| 36|| 90|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| HK Jesenice|| Interliga|| 15|| 2|| 6|| 8|| 46|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2003-2004|| HK Jesenice||Ligue slovène || 8|| 0|| 5|| 5|| 12|| 4|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2004-2005|| HK Jesenice|| Interliga|| 25|| 3|| 6|| 9|| 75|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HK Jesenice||Ligue slovène || 23|| 6|| 9|| 15|| 34|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice|| Interliga|| 23|| 5|| 4|| 9|| 64|| 6||2 || 5|| 7||8 
|-
| 2005-2006|| HK Jesenice||Ligue slovène || 20|| 13|| 15|| 28|| 62|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice||Ligue slovène || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| HK Jesenice|| Autriche|| 56|| 3|| 21|| 24|| 116|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HK Jesenice|| Autriche|| 33|| 2|| 6|| 8|| 62|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HK Jesenice||Ligue slovène || || || || || || 8|| 1|| 2|| 3|| 14
|-
| 2008-2009|| HK Jesenice|| Autriche|| 36|| 0|| 6|| 6|| 40|| 4|| 0|| 0||0 || 4
|-
| 2008-2009|| HK Jesenice||Ligue slovène || || || || || || 6|| 1|| 4|| 5|| 4

Références 

Naissance à Jesenice
Naissance en juillet 1973
Joueur international slovène de hockey sur glace
Entraîneur slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Défenseur de hockey sur glace